Alyn and Deeside peut désigner :
 Alyn and Deeside, un ancien district administratif du comté du Gwynedd, en vigueur entre 1974 et 1996 ;
 Alyn and Deeside, une circonscription galloise utilisée depuis 1999 pour les élections de l’Assemblée puis du Senedd ;
 Alyn and Deeside, une circonscription du Parlement britannique utilisée depuis 1983 pour les élections générales de la Chambre des communes.